

Musica 
 True West – gruppo musicale statunitense

Teatro 
 True West – commedia teatrale di Sam Shepard del 1980

Televisione 
 True West – film per la televisione del 1984 diretto da Allan A. Goldstein
 True West – film per la televisione del 2002 diretto da Gary Halvorson